Такмичење у трчању на 3.000 м са препрекама у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 7. и 9. августаа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, одбранио је Маједин Мекиси Бенабад из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичара из 18 земаља..

  Аустрија (1)
  Бугарска (2)
  Данска (1) 
  Естонија (1)
  Италија (3)
  Јерменија (1)
  Литванија (1)
  Немачка (2)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Финска (1)
  Француска (3)
  Холандија (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских тркача на 3.000 метара са препнама 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2018.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у две групе. У финале се пласирало првих пет из сваке групе (КВ), а пет према постигнутом резултату (кв) 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Европском првенству у атлетици на отвореном